Il Guerriero – personaggio di Prince of Persia
 Il guerriero (The Warrior) – episodio della quinta stagione di Stargate SG-1